Anatolij Hrycenko (ur. 1957) – ukraiński polityk, były minister obrony
 Anatolij Hrycenko (ur. 1958) – ukraiński polityk, przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu